Als Weltfußballer des Jahres 2007 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2007
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2007